752 Отдельный транспортный авиационный полк (ОТАП)

В/ч 28001, то есть752 Отдельный Транспортный авиационный полк сформирован 1 Мая 1964 года. Местом его базирования был определён аэродром Кала г. Баку 67.

Сформирован из 2х эскадрилий, (150 отдельной транспортной авиационной эскадрильи Бусенко И. Т. с передачей ему Боевого Знамени, смешанной авиационной эскадрильи Зорин М. И. ранее базировавшихся на аэродроме Бина) и разрозненных подразделений, экипажей Бакинского Округа ПВО. Командир ОТАП Бусенко Илья Трофимович, Зам. Зорин Михаил Иванович, НШ Зазорин Анатолий Федорович, Зам по летной Кшиква Иван, Нач. политотдела Александр, Зам по ИАС Комерштейн Игорь. Командир 1й АЭ Юрятин Альберт Иванович,
2АЭ Еремин Иван Григорьевич, Начальник ТЭЧ Фарнасов

Авиационные полки